World Games 2013 – dziewiąta edycja igrzysk z cyklu World Games (igrzyska światowe), skupiających dyscypliny nieobecne na igrzyskach olimpijskich; rozegrana w dniach 27 lipca – 4 sierpnia 2013 w kolumbijskim mieście Cali.

Rozgrywane dyscypliny

Dyscypliny pokazowe 
  Duathlon (Szczegóły)
  Maraton kajakarski (Szczegóły)
  Softball (Szczegóły)
  Wrotkarstwo artystyczne (Szczegóły)
  Wushu (Szczegóły)

Kalendarz 
 

     dyscypliny pokazowe

Klasyfikacja medalowa

Dyscypliny oficjalne

Dyscypliny pokazowe

Linki zewnętrzne